

Копыльский район 

 Примечания 

 Литература 
 Список сельских населенных пунктов Копыльского района на 01 января 2016 года

Копыльский район